Rue Albert-Einstein peut désigner :
 rue Albert-Einstein, à Marseille ;
 rue Albert-Einstein, à Paris.